Mörschgraben ist ein Gewässername:

 Mörschgraben (Gießengraben), rechter Zufluss des Gießengrabens (linker Hauptstrang-Oberlauf des Kotlachgrabens, zum Oberrhein) im Naturschutzgebiet Hockenheimer Rheinbogen  bei Hockenheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg 
 Mörschgraben (Wiesbach), rechter Zufluss des Wiesbachs (zur Nahe) in Armsheim, Landkreis Alzey-Worms, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Am Merschgraben